Francesco Petrarca ou Pétrarque (1304-1374), érudit, poète et humaniste florentin
 (12722) Petrarca, un astéroïde
 Petrarca Rugby Padoue, un club de rugby